Заславський — проектований лісовий заказник на південній околиці смт Віньківці Віньковецього району на Хмельниччині. Був зарезервований для наступного заповідання рішенням Хмельницького облвиконкому № 2 від 01.11.1996 року .

Опис 
Заліснений схил над кар'єром. В насаджені переважають соснові породи.

Площа — 17 га.

Примітки 

Об'єкти, зарезервовані для заповідання